Kennel oder von Kennel ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Kennel (* 1945), Schweizer Illustrator und Jazzmusiker
 Charles Kennel (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 Gunter Kennel (* 1961), deutscher Kirchenmusiker
 Guy-Dominique Kennel (* 1952), französischer Politiker
 Hans Kennel (1939–2021), Schweizer Jazzmusiker
 Herma Kennel (* 1944), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Judith Kennel (* 1958), Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin
 Julius von Kennel (1854–1939), deutscher Zoologe, Entomologe und Hochschullehrer
 Karin Kennel (* 1995), Schweizer Tennisspielerin
 Karl Kennel (1929–1998), Schweizer Tierarzt und Kantonspolitiker
 Moritz Kennel (1911–1984), Schweizer Zeichner, Maler und Illustrator
 Odile Kennel (* 1967) ist eine deutsch-französische Autorin, Lyrikerin und Übersetzerin

Kennel bezeichnet zudem:
 Kennel (Braunschweig), ein Naherholungsgebiet in Braunschweig, Niedersachsen.
 eine Transportbox oder eine Unterbringung für ein Haustier, siehe Tiertransportbox
 AS-1 Kennel, NATO-Bezeichnung des sowjetischen Seezielflugkörpers KS-1

Sonstiges:
 Kennel Club, Bezeichnung für Dachverbände der Hundezucht im englischsprachigen Raum
 Kennel Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kennell